Президентските избори в Русия се провеждат на 26 март 2000 г. Настоящият министър-председател и временно изпълняващ длъжността президент Владимир Путин, който наследява Борис Елцин при оставката му на 31 декември 1999 г., сам се стреми за четиригодишен мандат и печели изборите на първия тур.

Резултати

Източници 

2000
Русия
2000 година в Русия